Tom i Jerry Show (, od 2014) – amerykański serial animowany wyprodukowany przez Renegade Animation i Warner Bros. Animation.

Premiera serialu miała miejsce 1 marca 2014 roku na kanadyjskim kanale Teletoon oraz 9 kwietnia 2014 na amerykańskim Cartoon Network. W Polsce premiera serialu zadebiutowała 2 czerwca 2014 roku na antenie Boomerang i 26 listopada 2016 roku na antenie TV4.

Fabuła 
Serial opowiada o dalszych perypetiach dwóch bohaterów, kota Toma i myszki Jerry, którzy przeżywają zupełnie nowe przygody. W przeciwieństwie do innych seriali, w serialu istnieje kilka uniwersum:
 Zwyczajne przygody Toma i Jerry'ego, jednak tym razem opiekunami kota są Rick i Ginger.
 Tom i Jerry są detektywami w mieście zwierząt, gdy prawdziwy detektyw idzie do domu na noc (we wszystkich seriach).
 Tom i Jerry są zwierzętami dwóch czarownic i posługują się magią (tylko w pierwszej i drugiej serii).
 Tom jest bezdomnym kotem na ulicy, a Jerry mieszka u naukowca zwanego Dr. Bigby (tylko w pierwszej serii).
 Tom jest lokajem u Milady, ale Jerry zawsze mu przeszkadza i Tom stale dostaje złą reputację (od trzeciej serii).
 Straszne przygody Toma i Jerry'ego w świecie stworzonym w stylu Transylwanii (od trzeciej serii).

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Filmy o Tomie i Jerrym
Seriale telewizyjne emitowane od 2014
Seriale animowane emitowane w TV4 (Polska)